Příjmení Propp nosí více různých osobností:

 Vladimir Jakovlevič Propp (1895–1970) – ruský lingvista
 Brian Propp (1959) – kanadský hokejista

Externí odkazy